Het wereldkampioenschap curling voor vrouwen 2014 werd van 15 tot en met 23 maart 2014 gehouden in het Canadese Saint John. Het lukte Schotland niet de titel te verdedigen. Het waren de Zwitserse dames die wereldkampioen werden.

Overzicht 
Het was de 36ste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen, en de 13de die in Canada werd georganiseerd. Sinds 2006 wordt elk WK afwisselend in Canada en in een ander land georganiseerd. Naast gastland Canada, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerden ook de Verenigde Staten zich automatisch voor het wereldkampioenschap. Voor de Amerikaanse zone waren er immers twee tickets weggelegd, en er diende zich geen uitdager aan. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het afgelopen Europees kampioenschap zich rechtstreeks. Duitsland, dat achtste was geworden, moest in een duel met Finland, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Saint John mocht. Uiteindelijk won Duitsland dit voorrecht. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde China en Zuid-Korea.

De finale van het wereldkampioenschap werd gespeeld op 23 maart tussen Canada en Zwitserland. Na een gelijklopend begin scoorden de Zwitsers in het achtste end drie punten, waarna ze in het negende end ook drie punten wisten te stelen. Deze klap wisten de Canadezen niet meer te boven te komen in het laatste end, waardoor Zwitserland voor de vierde keer wereldkampioen werd. Rusland won de strijd om de derde plaats van Zuid-Korea.

Groepsfase

Zeventiende speelronde 
Donderdag 20 maart 2014, 19:30 uur

Donderdag 20 maart 2014, 19:30 uur

Donderdag 20 maart 2014, 19:30 uur

Donderdag 20 maart 2014, 19:30 uur

Tiebreak 
Vrijdag 21 maart 2014, 14:30 uur

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 22 maart 2014, 14:00 uur

Derde plaats 
Zondag 23 maart 2014, 12:00 uur

Finale 
Zondag 23 maart 2014, 19:30 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Saint John 2014

Wereldkampioenschap curling
Curling in 2014
Curling
Sport in New Brunswick